Павлов, Евгений:
 
 Павлов, Евгений Васильевич (1845—1916) — российский учёный-медик, лейб-хирург, профессор.
 Павлов (Бубис), Евгений Васильевич (род. 1949) — советский футболист, президент Ассоциации пляжного футбола Молдовы.
 Павлов, Евгений Степанович (род. 1991) — украинский футболист.